Qārat Zūmāq är en kulle i Egypten.   Den ligger i guvernementet Mersa Matruh, i den nordvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Kairo. Toppen på Qārat Zūmāq är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Qārat Zūmāq är huvudsakligen platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Qārat Zūmāq.  Trakten runt Qārat Zūmāq är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Trakten runt Qārat Zūmāq är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Mersa Matruh (guvernement)